Stati Uniti d'America
 Scottville – villaggio della Contea di Macoupin, Illinois
 Scottville – città della Contea di Mason, Michigan